Kingsgate pode se referir a:
Kingsgate (filme)
Kingsgate (Washington)

Desambiguação